

Geografia 
 Hať  – comune della Repubblica Ceca

Sigle 
 Hungarian-made Automated Telescope  – telescopio automatico utilizzato per il Progetto HATNet

Chimica 
 HAt – formula bruta dell'acido astatidrico

Codici 
 hat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua creolo haitiano

Musica 
 Hat  – ex componente dei Gorgoroth